

Села 
 Іванівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Іванівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада